Кубок Філіппін з футболу 2018 — 1-й розіграш кубкового футбольного турніру на Філіппінах. Титул володаря кубка здобув Кая (Ілоіло).

Календар

Груповий раунд

Група A 

Результати

Група B 

Результати

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 жовтня 2018

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Філіппін на rsssf 

2018
Філіппіни
2018 на Філіппінах